Cuvântul Luxemburg se poate referi la:
 Marele Ducat de Luxemburg însuși;
 Districtul Luxemburg, un district al Marelui Ducat de Luxemburg; 
 Cantonul Luxemburg, un canton al Marelui Ducat de Luxemburg; 
 Orașul Luxemburg, capitală a Marelui Ducat de Luxemburg; 
 Provincia Luxemburg din estul Valoniei, în Belgia;
 Luxemburg, oraș din statul Winsconsin, din SUA;
 O dinastie imperială germană din sec. XIV-XV